Voici la liste des planètes mineures numérotées de 222001 à 223000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 222001 à 223000

222001-222100

222101-222200

222201-222300

222301-222400

222401-222500

222501-222600

222601-222700

222701-222800

222801-222900

222901-223000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000